Magdalenenstraße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 15 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 15 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)
 Magdalenenstraße 15 in München, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)